Všehrdy mohou být:

 Všehrdy (okres Plzeň-sever) – obec 7 km jv. od Kralovic v okrese Plzeň-sever
 Všehrdy (okres Chomutov) – obec 6 km jv. od Chomutova v okrese Chomutov
 Věznice Všehrdy – tam umístěná věznice